Wolf im Schafspelz steht für:

 Wolf im Schafspelz, Redewendung
 Der Wolf im Schafspelz, Album von DCVDNS (2013)
 Tatort: Wolf im Schafspelz, deutscher Fernsehfilm von Filippos Tsitos (2002)
 Die Toten von Salzburg – Wolf im Schafspelz, österreichischer Fernsehfilm von Erhard Riedlsperger